Бори́с Гу́сев:
 Гусев, Борис Владимирович (род. 1936) — член-корреспондент РАН.
 Гусев, Борис Петрович (род. 1963) — российский художник.